Alexandrijskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Alexandrijskaja (Dagestan), Dorf (früher Staniza) in der Republik Dagestan
 Alexandrijskaja (Stawropol), Staniza in der Region Stawropol